

Persone 
 Ralf Hütter (1946) – musicista tedesco
 Adolf Hütter (1970) – allenatore di calcio austriaco
 Peter Hütter (1980) – cestista austriaco
 Cornelia Hütter (1992) – sciatrice austriaca

Altro 
 Hütter Hü 136 – bombardiere della Luftwaffe rimasto a livello progettuale

Pagine correlate 
Hutter